

Persone 
 Alex Visentin (1970) – calciatore e allenatore di calcio
 Angelo Visentin (1900-1951) – politico
 Bruno Visentin (1936-2022) – calciatore
 Carlo Visentin (1920) – calciatore e allenatore di calcio 
 Gino Visentin (1903-1978) – calciatore
 Giovanni Visentin (1953) – attore
 Linda Visentin (1977) – ciclista su strada
 Marco Visentin (1982) – pallavolista
 Michele Visentin (1991) – rugbista a 15
 Noemi Visentin (2000) – calciatrice
 Oliviero Visentin (1936) – calciatore
 Primo Visentin (1913-1945) – insegnante e partigiano
 Tommaso Visentin (1974) – rugbista a 15 e allenatore di rugby
 Umberto Visentin (1909-1994) – calciatore e allenatore di calcio
 Roberto Visentin (1952) - politico, sindaco di Siracusa
 Roberto Visentin (1953) - politico, deputato e senatore

 Col Visentin – Montagna delle Prealpi Bellunesi